

Patronymes 
Gorelov (masculin ; ) ou Gorelova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Natalia Gorelova (1973-), athlète russe, spécialiste du 1500 mètres 
 Nikolaï Gorelov (1948-), coureur cycliste soviétique

Patronyme russe